Bridgeport ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Bridgeport (Alabama)
 Bridgeport (Chicago)
 Bridgeport (Connecticut)
 Bridgeport (Illinois)
 Bridgeport (Iowa)
 Bridgeport (Kalifornien), Mono County
 Bridgeport (Mariposa County, Kalifornien)
 Bridgeport (Nevada County, Kalifornien)
 Bridgeport (Kentucky)
 Bridgeport (Michigan)
 Bridgeport (Nebraska)
 Bridgeport (New Jersey)
 Bridgeport (New York)
 Bridgeport (Ohio)
 Bridgeport (Oklahoma)
 Bridgeport (Pennsylvania)
 Bridgeport (Texas)
 Bridgeport (Washington)
 Bridgeport (West Virginia)
 Bridgeport (Wisconsin), Town(ship) im Crawford County

auf Barbados:
 Bridgeport (Barbados)

Sonstiges:
 Bistum Bridgeport, Diözese mit Sitz in Bridgeport, Connecticut

im NRHP gelistete Objekte:
 Bridgeport Bridge, in Denmark, Iowa, ID-Nr. 98000533
 Bridgeport City Hall, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 77001387
 Bridgeport Covered Bridge, bei French Corral, Kalifornien, ID-Nr. 71000168
 Bridgeport Downtown North Historic District, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 87001403
 Bridgeport Downtown South Historic District, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 87001402
 Bridgeport Hill Service Station, in Geary, Oklahoma, ID-Nr. 03001239
 Bridgeport Hill-Hydro OK 66 Segment, in Hydro, Oklahoma, ID-Nr. 04000129
 Bridgeport Historic District, in Bridgeport, Alabama, ID-Nr. 02000479
 Bridgeport Lamp Chimney Company Bowstring Concrete Arch Bridge, in Bridgeport, West Virginia, ID-Nr. 96001571

Siehe auch:
 Bridgeport Township